Vierstippige mierenzakkever
 Zuidelijke mierenzakkever